Christian Suffrian ist der Name folgender Personen:

* Christian Suffrian (Bildhauer) (1899–??), deutscher Bildhauer 
 Christian Wilhelm Ludwig Eduard Suffrian (1805–1876), deutscher Lehrer und Entomologe